Het wereldkampioenschap superbike van Istanboel 2013 was de tiende ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2013. De races werden verreden op 15 september 2013 op Istanbul Park nabij Istanboel, Turkije.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2013
Istanboel